Sampaoli est un nom de famille notamment porté par :
Alessandro Sampaoli (1977- ), acteur italien ;
Jorge Sampaoli (1960- ), entraîneur de football argentin ;
Luciano Sampaoli (1955- ), compositeur et cinéaste italien ;
Vincent Sampaoli (1968- ), homme politique belge.
Homonymie de patronyme italien